Regius Professor of Physiology steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Physiology (Aberdeen)
 Regius Professor of Physiology (Glasgow)